Куффур — фамилия. Известные носители:
 Куффур, Самуэль (род. 1976) — ганский футболист, защитник.
 Куффур, Эммануэль Осей (род. 1976) — ганский футболист, нападающий футбольного клуба «Аль-Иттихад» из города Триполи.